Niemcy:
 Jessen – dzielnica Lommatzsch
 Jessen – była wspólnota administracyjna
 Jessen (Elster) – miasto  w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Wittenberga

Osoby:
 Adolf Jessen – duński pilot wojskowy
 Anna Elisabeth Jessen – duńska pisarka
 Gianna Jessen – działaczka ruchu pro-life
 Leon Jessen – duński piłkarz